Kujallikasik bezeichnet:
 Kujallikasik (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kujallikasik (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland